Максим Швец (; род. 5 сентября, 1993 года, Украина) — украинский боец смешанных боевых искусств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2011 года, известен по участию в турнирах престижных российских бойцовских организаций ACB, ProFC. Бывший чемпион лиги ProFC в полусреднем весе.

Достижения и титулы

Смешанные единоборства 
 '''ProFC 
  Чемпион в полусреднем весе.

Боевое самбо 
 Чемпионат Мира по боевому самбо (2018) — ;
 Чемпионат Мира по боевому самбо (2016) — ;

Кикбоксинг 
 Кубок мира по кикбоксингу WAKO (2017) — .

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align="center"|19-4
| Самандар Муродов
|Техническим нокаутом (добивание)
|AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова
|align="center"|17 сентября 2021
|align="center"|4
|align="center"|4:42
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|19-3
| Заур Исаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|Eagle FC 35: Дакаев - Абдураков
|align="center"|06 апреля 2021
|align="center"|2
|align="center"|2:10
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|18-3
| Али Махро Бахтиари
|Решением (единогласным)
|Donetsk MMA Federation - United Donbass 2
|align="center"|27 сентября 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|17-3
| Леонардо Сильва
|Решением (единогласным)
|ProFC Shvets vs. Silva
|align="center"|19 мая 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|16-3
| Флавио Пина де Соуза
|Сабмишном (удушающий приём на шею)
|FIGHT MASTERS PRODUCTIONS - "REVIVAL"
|align="center"|16 октября 2018
|align="center"|2
|align="center"|2:00
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|15-3
| Ибрагим Тибилов
|Решением (единогласным)
|ProFC 64 Tibilov vs. Shvets
|align="center"|24 декабря 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|14-3
| Евгений Московченко
|Техническим нокаутом (удары)
|VFC 1 Veles Fighting Championship 1
|align="center"|10 сентября 2017
|align="center"|1
|align="center"|4:29
|Донецк, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|13-3
| Димитрий Зеброски
|Решением (единогласным)
|ProFC 62 Lightweight Grand Prix Finals
|align="center"|26 марта 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|12-3
| Денис Генюк
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|ProFC 61 Professional Fighting Championship 61
|align="center"|6 ноября 2016
|align="center"|1
|align="center"|4:34
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|11-3
| Ибрагим Тибилов
|Решением (раздельным)
|ProFC 60 - Tebilov vs. Shvets
|align="center"|2 апреля 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|11-2
| Борис Мирошниченко
|Решением (единогласным)
|ProFC 58 - Battle of Champions
|align="center"|8 ноября 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|10-2
| Анатолий Токов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACB 15 - Grand Prix Berkut 2015 Stage 2
|align="center"|21 марта 2015
|align="center"|2
|align="center"|2:31
|Нальчик, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|10-1
| Умар Вахаев
|Решением (единогласным)
|Oplot & Profi Sport Oplot DNR
|align="center"|22 февраля 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|9-1
| Василий Зубков
|Решением (единогласным)
|Tech-Krep FC - Battle of Heroes
|align="center"|12 декабря 2014
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|8-1
| Александр Никишенко
|Решением (раздельным)
|ECSF - Iron Fist
|align="center"|8 ноября 2014
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Николаев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|7-1
| Александр Бойко
|Техническим нокаутом (удары)
|ECSF - Mixfight Promo I
|align="center"|12 апреля 2014
|align="center"|2
|align="center"|3:28
|Николаев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|6-1
| Артем Бондюк
|Решением (единогласным)
|GEFC - Battle for the Crimea
|align="center"|29 ноября 2013 
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Симферополь, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|5-1
| Сергей Моисеев
|Техническим нокаутом (удары)
|ECSF - Battle for Nikolaev
|align="center"|2 ноября 2013 
|align="center"|1
|align="center"|1:09
|Николаев, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|4-1
| Антон Улезлов
|Сабмишном (удушение сзади)
|GFC - Gladiators Fighting Championship 3
|align="center"|12 июля 2013
|align="center"|1
|align="center"|4:11
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|3-1
| Максим Горчак
|Техническим нокаутом (удары)
|PSP - Profi-Sport Promotion 5
|align="center"|2 декабря 2012
|align="center"|1
|align="center"|3:50
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|2-1
| Павел Сабадаш
|Решением (единогласным)
|FFEC - Free-Fight Elite Championship 1
|align="center"|14 января 2012
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Буковель, Украина
|
|-
|Поражение
|align="center"|1-1
| Юрий Пилипчук
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC / GM Fight - Ukraine Cup 3
|align="center"|15 сентября 2011
|align="center"|1
|align="center"|1:20
|Одесса, Украина
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Владимир Олешкевыч
|Решением (единогласным)
|ProFC / GM Fight - Ukraine Cup 2 
|align="center"|10 июля 2011
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Крым, Украина
|Дебют в ММА
|-
|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Украины

Ссылки 
 Профиль Максима Швеца на сайте Sherdog